Суперкубок Испании по футболу 1998 года () — 13-й розыгрыш турнира, проводившийся каждый год, начиная с 1982 года.

Суперкубок Испании по футболу — ежегодный футбольный турнир, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. Состоит из двух матчей.

В этом розыгрыше встречались победитель чемпионата Испании сезона 1997/98 «Барселона» и финалист Кубка Испании сезона 1997/98 «Мальорка».

Первый матч состоялся 18 августа в Пальме и завершился победой «Мальорки» со счетом 2:1.

Ответная игра состоялась 22 августа в Барселоне на стадионе Камп Ноу, где снова победила «Мальорка» счетом 0:1.

По сумме двух встреч (3:1) победила и завоевала Суперкубок Испании по футболу команда «Мальорка», впервые в своей истории став победителем турнира.

Первый матч

Отчет о матче

Второй матч

Отчет о матче

Ссылки 
 Суперкубок на RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1998 году
Август 1998 года
События 18 августа
Спортивные соревнования  в Пальма-де-Мальорке
События 22 августа
Спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 1998 году